Волтон има више значења:
 Округ Волтон (Џорџија)
 Округ Волтон (Флорида)
 Волтон (Небраска)
 Волтон (Њујорк)
 Волтон (Индијана)
 Волтон (Канзас)
 Волтон (Кентаки)